Скорынево — село в Бежецком районе Тверской области, входит в состав Лаптихинского сельского поселения.

География 
Село находится в 6 км на юго-запад от центра поселения деревни Лаптиха и в 18 км на юго-запад от районного центра Бежецка.

История  
В 1802 году в селе была построена каменная Никольская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1780 года.

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Скорыневской волости Бежецкого уезда Тверской губернии. 

С 1929 года село являлось центром Скорыневского сельсовета Бежецкого района Бежецкого округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Лаптихинского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Николая Чудотворца (1802).

Примечания 

Населённые пункты Бежецкого района